Francja:
 Nods – miejscowość

Szwajcaria:
 Nods – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Zobacz też:
 Notz